

Фламбо — місто в окрузі Прайс, штат Вісконсин
 Фламбо — місто в окрузі Раск, штат Вісконсин